Ла Којулера има више значења:

 Ла Којулера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Којулера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Којулера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Којулера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Којулера (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Којулера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику